Пулле, Август Адриан (1878—1955) — нидерландский ботаник-систематик.
 Пулле, Проспер (1868—1937) — бельгийский политический деятель.

См. также 
 Пуле